Ferdinand von Habsburg (auch Habsburg-Lothringen) bzw. Ferdinand von Österreich (auch Erzherzog Ferdinand bzw. spanisch Fernando de Austria) ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand I. (HRR) (1503–1564), römisch-deutscher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich
 Ferdinand II. (Tirol) (1529–1595), Graf von Tirol und der Vorlande, (Titular-)Erzherzog von Österreich
 Ferdinand von Österreich (1571–1578), als spanischer Thronfolger Fürst von Asturien
 Ferdinand II. (HRR) (1578–1637), römisch-deutscher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich
 Ferdinand III. (HRR) (1608–1657), römisch-deutscher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich
 Ferdinand von Spanien und Portugal (1609/1610–1641), Kardinalinfant Fernando de Austria y Austria, Kardinalerzbischof von Toledo
 Ferdinand IV. (HRR) (1633–1654), römisch-deutscher König, König von Ungarn und Böhmen, (Titular-)Erzherzog von Österreich
 Ferdinand III. (Toskana) Joseph (1769–1824), Großherzog der Toskana, Kurfürst von Salzburg, Kurfürst/Großherzog von Würzburg
 Ferdinand I. (Österreich) der Gütige (1793–1875), österreichischer Kaiser, König von Ungarn und Böhmen (F. V.)
 Ferdinand Maximilian Joseph von Österreich (1832–1867), Erzherzog, Kaiser von Mexiko, siehe Maximilian I. (Mexiko)
 Ferdinand IV. (Toskana) Salvator (1835–1908), Großherzog der Toskana
 Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen (* 1997), österreichischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Ferdinand Karl von Österreich